Kassovitz ist der Familienname folgender Personen:

 Mathieu Kassovitz (* 1967), französischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Peter Kassovitz (* 1938), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmschauspieler

Siehe auch:
 Kassowitz